Převod může znamenat:

strojírenství
 Převod, část stroje, která slouží k přenosu energie a točivého momentu
 Mechanický převod
 Převodovka, soustava převodů

jiný význam
 Peněžní převod, bezhotovostní platba
 Převodový můstek zprostředkuje výměnu informací mezi nekompatibilními systémy
 Převody jednotek viz Fyzikální jednotka

Externí odkazy